BSVG steht für:

 Bauern-Sozialversicherungsgesetz, siehe Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
 Braunschweiger Verkehrs-GmbH

BSVG